Па́вел Со́бчак (; ) — польский футболист, нападающий.

Биография 
Павел Собчак родился 29 июня 1978 года в польском городе Плоцк.

Занимался футболом в плоцком «Сточнёвце». Играл на позиции нападающего. В 1995 году стал футболистом плоцкой «Петрохемии». 10 августа 1997 года в её составе дебютировал в чемпионате Польши. В первом сезоне провёл 32 матча в чемпионате, забил 2 мяча.

В 1999 году перебрался в Австрию, где выступал за «Аустрию-Мемфис-Магну» из Вены. По ходу сезона перешёл в итальянский «Дженоа», выступавший в Серии B, но провёл в его составе только 3 матча.

В 2001 году вернулся в Польшу, где в течение сезона играл за «Видзев» из Лодзи и РКС из Радомско. Сезон-2002/2003 провёл в австрийской «Адмире Ваккер» и польской «Погони» из Щецина, сезон-2003/2004 — в варшавской «Полонии» и кипрском «Анортосисе».

В 2004 году пополнил состав «Вислы» из Плоцка (бывшей «Петрохемии»), в которой провёл четыре сезона с перерывом на выступление в «Подбескидзе» из Бельско-Бялы. В 2006 году в составе «Вислы» стал обладателем Суперкубка Польши.

По ходу сезона-2007/2008 перебрался в Германию, где сыграл 5 матчей за «Викторию-1994» из Кёльна. В дальнейшем до конца карьеры выступал в польском ГКС из Катовице, греческую «Ламию», польские команды низших лиг «Каштелан» из Серпца и «Здрой» из Цехоцинека. Закончил выступления в 2011 году.

Достижения 
Висла (Плоцк)
 Обладатель Суперкубка Польши: 2006.

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Радомско»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Виктория» Кёльн
Игроки ФК «Катовице»
Игроки ФК «Ламия»